Plusieurs bâtiments de la Royal Navy ont été nommés HMS Diamond :

 , un vaisseau de ligne de 50 canons lancé à Deptford en 1652, capturé par les Français en 1693.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 50 canons lancé à Blackwall Yard en 1708, reconstruit au Deptford Dockyard en 1722, et vendu en 1744.
 , un vaisseau de ligne de  rang lancé à Limehouse en 1741, vendu en 1756.
 , un vaisseau de ligne de  rang lancé à Hull en 1774 et vendu en 1784.
 , un vaisseau de ligne de  rang lancé à Deptford en 1794 et démantelé en 1812.
 , un vaisseau de ligne de  rang lancé à Chatham en 1816 démantelé après un grave incendie à Portsmouth en 1827.
 , un frégate de  rang lancée en 1848. Utilisée comma navire d'entraînement et renommée Joseph Straker entre 1866 et 1868, elle est vendue en 1885. 
 , une corvette à hélice de classe Amethyst de 14 canons, lancée en 1874 et vendu en 1889.
 , un croiseur de  construit par Cammell Laird, lancé en 1904 et démantelé en 1921
 , un destroyer de  lancé en 1931, perdu au combat en 1941.
 , un destroyer de , lancé en 1950 et vendu en 1980.
 , un destroyer de Type 45 dont la construction débute en 2005, il est lancé le .

Voir aussi 
 Diamond Rock, nom anglais du Rocher du Diamant à la Martinique, le rocher est assimilé à un bâtiment de la Royal Navy sous le nom de HMS Diamond Rock en 1804, il est recapturé par les Français en 1805. 
 , un sloop de 6 canons commissionné en 1804 à la Martinique pour servir de navette au HMS Diamond Rock capturé par un corsaire français en juin de la même année.

Nom de bateau de la Royal Navy